

Literatura 
 Akteon – poemat Antoniego Langego

Muzyka 
 Akteon (Actéon) – opera (pastorale)  Marc-Antoine'a Charpentiera

Mitologia 
 Akteon – w mitologii greckiej myśliwy beocki, syn Aristajosa
 Akteon – w mitologii greckiej syn Melissosa

Inne 

 karłątek akteon – gatunek motyla z rodziny powszelatkowatych
 akteon – rodzaj mięczaków z rzędu okrytoskrzelnych
 Akteon – uzbrojenie ochronne

Zobacz też 
 Actaeon 
 Diana i Akteon